Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2013 – 8. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 6 kwietnia na niemieckim torze Hockenheimring, natomiast zakończyły się 12 października w Holandii, na Circuit Zandvoort. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Matt Parry.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 2 listopada 2012 roku. Składał się on z siedmiu eliminacji, o jedną rundę mniej niż w poprzednim sezonie. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torze Red Bull Ring i Motorsport Arena Oschersleben, a w kalendarzu zadebiutował brytyjski tor Silverstone Circuit.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2013 w sportach motorowych